Basket Liga Kobiet 2016/2017 – sezon najwyżej klasy rozgrywkowej w kobiecej koszykówce w Polsce, organizowany przez Polski Związek Koszykówki. Tytuł mistrzowski zdobyła Ślęza Wrocław.

W rozgrywkach brało udział 12 drużyn.

Rozgrywki

Etap 1. – runda zasadnicza

Tabela

Nagrody 
 Najlepszy trener sezonu zasadniczego: Arkadiusz Rusin (Ślęza)
 Najlepsza piątka sezonu zasadniczego: Sharnee Zoll (Ślęza), Darxia Morris (Energa), Agnieszka Skobel (Ślęza), Courtney Hurt (AZS AJP Gorzów Wlkp.), Ewelina Kobryn (Wisła)
 Najbardziej wartościowa zawodniczka sezonu zasadniczego: Sharnee Zoll (Ślęza)

Zawodniczki miesiąca:
 Październik: Ewelina Kobryn (Wisła)
 Listopad: Courtney Hurt (AZS AJP Gorzów Wlkp.)
 Grudzień: Sharnee Zoll (Ślęza)
 Styczeń: Darxia Morris (Energa)
 Luty: Maurita Reid (Artego)

Etap 2. - play-off

Ćwierćfinały

1KS Ślęza Wrocław - Basket 90 Gdynia

Wisła Can-Pack Kraków - Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin

InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. - CCC Polkowice

Energa Toruń - Artego Bydgoszcz

Półfinały

1KS Ślęza Wrocław - CCC Polkowice

Wisła Can-Pack Kraków - Artego Bydgoszcz

Mecz o 3. miejsce

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rozgrywek

Polska Liga Koszykówki Kobiet
2016 w koszykówce
2017 w koszykówce
2016 w polskim sporcie
2017 w polskim sporcie